Байльштайн:

 Байльштайн (Вюртемберг) — город в Германии.
 Байльштайн (Мозель) — коммуна в Германии.